The Window Of Life () — четвёртый студийный альбом британской группы Pendragon, выпущенный в 1993 году. Был переиздан в 2006 году с четырьмя бонус-треками.

Список композиций 
 The Walls of Babylon (10:50)
 Ghosts (8:02)
 Breaking the Spell (9:18)
 The Last Man on Earth (14:46)
 Nostradamus (Stargazing) (8:23)
 Am I Really Losing You? (4:47)
 The Third World in the UK (7:15)
 Dune (4:42)
 Sister Bluebird (7:48)
 Fallen Dreams and Angels (5:24)

Участники записи

Группа 
 Nick Barrett — вокал, гитара
 Peter Gee — бас-гитара
 Fudge Smith — барабаны
 Clive Nolan — клавишные

Приглашённые музыканты 
 Simon Forster — гармоника

Примечания 

Альбомы прогрессивного рока